Golden Days (single) - single van Krystl
 Golden Days (Brian May & Kerry Ellis) - album van Brian May en Kerry Ellis